Sezon 2015/2016 Pucharu Kontynentalnego w kombinacji norweskiej rozpoczął się 11 grudnia 2015 w amerykańskim Soldier Hollow i UOP, zaś ostatnie zawody z tego cyklu odbyły się 13 marca 2016 w niemieckim Klingenthal. Zaplanowano 23 konkurencje w tym 1 sprint drużynowy. Ostatecznie po wielu zmianach i odwołaniach rozegrano tylko 17 zawodów. Zawody były rozgrywane w Stanach Zjednoczonych, Norwegii, Finlandii, Korei Południowej, Słowenii, Francji i w Niemczech. Planowana była także Rosja.

Tytułu najlepszego zawodnika bronił Austriak Lukas Greiderer, zaś jego reprezentacja broniła tytułu Pucharu Narodów wywalczonego w poprzednim sezonie. W tym sezonie natomiast najlepszy okazał się również Austriak, ale tym razem był to Martin Fritz, natomiast w Pucharze Narodów nic się nie zmieniło, ponieważ znowu wygrali Austriacy.

Kalendarz i wyniki

Wyniki reprezentantów Polski

Klasyfikacje

Uwagi

Bibliografia 
 
 Klasyfikacja generalna 

Puchar Kontynentalny w kombinacji norweskiej
Sezon 2015/2016 w kombinacji norweskiej